Чемпионат Сербии и Черногории по футболу 2003/2004 годов () — первый сезон Чемпионата Сербии и Черногории по футболу, организованный под эгидой Футбольного союза Сербии и Черногории. После преобразования Союзной Республики Югославия в Государственный союз Сербии и Черногории, было принято решение организовать новый чемпионат страны вместо прежней футбольной лиги. В турнире приняли участие 16 команд соревнуясь в двухкруговом сезоне. Чемпионской титул выиграла столичная «Црвена Звезда» опередившая ближайшего конкурента «Партизан» на 11 очков. Чемпионат стартовал 9 августа 2003 года и завершился 15 мая 2004 года.

Итоги сезона 
Первым в истории чемпионом Сербии и Черногории стала «Црвена Звезда» выигравшая 23-й национальный титул. На следующий год в Кубке УЕФА Сербию и Черногорию представляли ОФК, «Сартид» и «Будучност» из Банантского-Двора, которая стала финалистом Кубка страны. Покинули дивизион сильнейших, упомянутая выше «Будучност», а также «Напредак», «Раднички» из Обреноваца и черногорский ФК «Ком».

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Сербии и Черногории по футболу 2003/2004

Футбол в Европе в 2003 году
Футбол в Европе в 2004 году
Футбол в Сербии и Черногории
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004